В данный список включены все виды муравьёв (Formicidae) Австралии. В настоящее время здесь обнаружено более 1200 видов и подвидов муравьёв из примерно 100 родов. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Более 80 % таксонов являются эндемиками.



Acropyga 

 Источник:

Adlerzia 

 Источник:

Aenictus 
 Источник:
 
  — Black lesser army ant

Amblyopone 
 Источник:

Anochetus 
 Источник:

Anonychomyrma 

 Источник:

Anoplolepis 
 Источник:
  — интродуцированный вид

Aphaenogaster 

 Источник:

Arnoldius 
 Источник:

Austromorium 
 Источник:

Austroponera 
 Источник:

Brachyponera 
 Источник:

Calomyrmex 
 Источник:
 
 
 
  — Black beauty ant
 
 
  — Bauble beauty ant

Calyptomyrmex 
 Источник:

Camponotus 

 Источник:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Banded sugar ant/Sugar ant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Black disc sugar ant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Australian honey-pot ant
  — Antarctic sugar ant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Aerial sugar ant

Cardiocondyla 
 Источник:

Carebara 
 Источник:

Cerapachys 
 Источник:

Colobostruma 
 Источник:

Crematogaster 
 Источник:

Cryptopone 

 Источник:

Diacamma 
 Источник:
  — Australian bladder ant

Dilobocondyla 
 Источник:

Discothyrea 
 Источник:

Doleromyrma 
 Источник:

Dolichoderus 

 Источник:

Echinopla 
 Источник:

Ectomomyrmex 
 Источник:

Epopostruma 
 Источник:

Eurhopalothrix 
 Источник:

Froggattella 
Froggattella, эндемичны для Австралии.

  — Common froglet ant

Gnamptogenys 
 Источник:

Heteroponera 
 Источник:

Hypoponera 
 Источник:

Iridomyrmex 
 Источник:

 
  — Agile tyrant ant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Bearded meat ant

Iroponera 
 Источник:

Leptanilla 
Leptanilla. Из примерно 40 видов рода в Австралии найден только 1 вид (длина от 1,3 до 1,5 мм).

Leptogenys 
 Источник:

Leptomyrmex 
 Источник:

Linepithema 

 Источник:
  — introduced species — Argentine ant

Lordomyrma 
 Источник:

Mayriella 
 Источник:

Melophorus 
 Источник:
 
 
  — Bagot’s furnace ant
 
 
 
 
 
 
  — Barrel furnace ant

Meranoplus 
 Источник:

Mesoponera 
 Источник:

Mesostruma 
 Источник:

Metapone 
 Источник:

Monomorium 
 Источник:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Angled mono ant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — интродуцирован в Австралию
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — интродуцирован в Австралию

Myopias 
 Источник:

Myopopone 
 Источник:

Myrmecia 

 Источник:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Baby bull ant

Myrmecina 
 Источник:

Myrmecorhynchus 
 Источник:

Mystrium 
 Источник:

Nebothriomyrmex 
 Источник:

Nothomyrmecia 

 Источник:

Notoncus 
 Источник:

Notostigma 
 Источник:

Nylanderia 
 Источник:

Ochetellus 
 Источник:
 
 
  — Black house ant

Odontomachus 
 Источник:

Oecophylla 

 Источник:

Onychomyrmex 
 References:

Opisthopsis 
 Источник:
  — Black capped strobe ant

Orectognathus 
 Источник:

Papyrius 
 Источник:

Paraparatrechina 
 Источник:

Paratrechina 
 Источник:
  — интродуцирован в Австралию

Parvaponera 
 References:

Peronomyrmex 
 Источник:

Pheidole 
 Источник:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — интродуцирован в Австралию

Philidris 
 Источник:

Plagiolepis 
 Источник:

Platythyrea 
 Источник:

Podomyrma 
 Источник:

Polyrhachis 
 Источник:

 
 Polyrhachis alphea Smith, 1863
 Polyrhachis ammon (Fabricius, 1775)
 Polyrhachis ammonoeides Roger, 1863
 Polyrhachis anderseni Kohout, 2013
 Polyrhachis andromache Roger, 1863
 Polyrhachis angusta Forel, 1902
 Polyrhachis appendiculata Emery, 1893
 Polyrhachis archeri Kohout, 2013
 Polyrhachis arcuata (Le Guillou, 1841)
 Polyrhachis argenteosignata Emery, 1900
 Polyrhachis argentosa Forel, 1902
 Polyrhachis atropos Smith, 1860
 Polyrhachis aurea Mayr, 1876
 Polyrhachis aurora Kohout, 2013
 Polyrhachis australis Mayr, 1870
 Polyrhachis bamaga Kohout, 1990
 Polyrhachis barretti Clark, 1928
 Polyrhachis bedoti Forel, 1902
 Polyrhachis bellicosa Smith, 1859
 Polyrhachis bicolor Smith, 1858
 Polyrhachis bispinosa Kohout, 2013
 Polyrhachis bohemia Kohout, 2013
 Polyrhachis brevinoda Kohout, 2006
 Polyrhachis brisbanensis Kohout, 2013
 Polyrhachis brutella Kohout, 2013
 Polyrhachis burwelli Kohout, 2013
 Polyrhachis callima Kohout, 2013
 Polyrhachis capeyorkensis Kohout, 2013
 Polyrhachis capillata Kohout, 2013
 Polyrhachis captiva Kohout, 2013
 Polyrhachis cedarensis Forel, 1915
 Polyrhachis clarki Kohout, 2013
 Polyrhachis cleopatra Forel, 1902
 Polyrhachis clio Forel, 1902
 Polyrhachis clotho Forel, 1902
 Polyrhachis conciliata Kohout, 2013
 Polyrhachis consimilis Smith, 1858
 Polyrhachis constricta Emery, 1897
 Polyrhachis contemta Mayr, 1876
 Polyrhachis cracenta Kohout, 2013
 Polyrhachis crawleyi Forel, 1916
 Polyrhachis creusa Emery, 1897
 Polyrhachis cupreata Emery, 1895
 Polyrhachis curtospinosa Kohout, 2013
 Polyrhachis cydista Kohout, 2008
 Polyrhachis cyrus Forel, 1901
 Polyrhachis daemeli Mayr, 1876
 Polyrhachis darlingtoni Kohout, 2013
 Polyrhachis decumbens Kohout, 2006
 Polyrhachis delecta Kohout, 2006
 Polyrhachis delicata Crawley, 1915
 Polyrhachis denticulata Karavaiev, 1927
 Polyrhachis dispar Kohout, 2010
 Polyrhachis diversa Kohout, 2013
 Polyrhachis dives Smith, 1857
 Polyrhachis dorowi Kohout, 2009
 Polyrhachis dougcooki Kohout, 2013
 Polyrhachis electra Kohout, 2013
 Polyrhachis elegantula Kohout, 2013
 Polyrhachis erato Forel, 1902
 Polyrhachis eremita Kohout, 1990
 Polyrhachis eureka Kohout, 2013
 Polyrhachis euterpe Forel, 1902
 Polyrhachis expressa Kohout, 2006
 Polyrhachis feehani Kohout, 2013
 Polyrhachis femorata Smith, 1858
 Polyrhachis fervens Smith, 1860
 Polyrhachis flavibasis Clark, 1930
 Polyrhachis foreli Kohout, 1989
 Polyrhachis fuscipes Mayr, 1862
 Polyrhachis gab Forel, 1880
 Polyrhachis glabrinotum Clark, 1930
 Polyrhachis gravis Clark, 1930
 Polyrhachis guerini Roger, 1863
 Polyrhachis heinlethii Forel, 1895
 Polyrhachis hermione Emery, 1895
 Polyrhachis hespera Kohout, 2013
 Polyrhachis hexacantha (Erichson, 1842)
 Polyrhachis hirsuta Mayr, 1876
 Polyrhachis hoelldobleri Kohout, 2006
 Polyrhachis hoffmanni Kohout, 2013
 Polyrhachis hookeri Lowne, 1865
 Polyrhachis incerta Kohout, 2008
 Polyrhachis inconspicua Emery, 1887
 Polyrhachis injinooi Kohout, 2013
 Polyrhachis insularis Emery, 1887
 Polyrhachis inusitata Kohout, 1989
 Polyrhachis io Forel, 1915
 Polyrhachis isolata Kohout, 2013
 Polyrhachis jacksoniana Roger, 1863
 Polyrhachis lachesis Forel, 1897
 Polyrhachis lata Emery, 1895
 Polyrhachis latreillii (Guérin, 1838)
 Polyrhachis leae Forel, 1913
 Polyrhachis levior Roger, 1863
 Polyrhachis loweryi Kohout, 1990
 Polyrhachis lownei Forel, 1895
 Polyrhachis lydiae Forel, 1902
 Polyrhachis machaon Santschi, 1920
 Polyrhachis mackayi Donisthorpe, 1938
 Polyrhachis macropa Wheeler, 1916
 Polyrhachis maculata Forel, 1915
 Polyrhachis melanura Kohout, 2013
 Polyrhachis menozzii Karavaiev, 1927
 Polyrhachis micans Mayr, 1876
 Polyrhachis mjobergi Forel, 1915
 Polyrhachis monteithi Kohout, 2006
 Polyrhachis mucronata Smith, 1859
 Polyrhachis nourlangie Kohout, 2013
 Polyrhachis obscura Forel, 1895
 Polyrhachis obtusa Emery, 1897
 Polyrhachis opacita Kohout, 2013
 Polyrhachis ops Forel, 1907
 Polyrhachis ornata Mayr, 1876
 Polyrhachis pallescens Mayr, 1876
 Polyrhachis palmerae Kohout, 2013
 Polyrhachis patiens Santschi, 1920
 Polyrhachis paxilla Smith, 1863
 Polyrhachis penelope Forel, 1895
 Polyrhachis phryne Forel, 1907
 Polyrhachis pilbara Kohout, 2013
 Polyrhachis pilosa Donisthorpe, 1938
 Polyrhachis placida Kohout, 2013
 Polyrhachis polymnia Forel, 1902
 Polyrhachis prometheus Santschi, 1920
 Polyrhachis pseudothrinax Hung, 1967
 Polyrhachis punctiventris Mayr, 1876
 Polyrhachis pyrrhus Forel, 1910
 Polyrhachis queenslandica Emery, 1895
 Polyrhachis reclinata Emery, 1887
 Polyrhachis robsoni Kohout, 2006
 Polyrhachis rowlandi Forel, 1910
 Polyrhachis rufifemur Forel, 1907
 Polyrhachis rufofemorata Smith, 1859
 Polyrhachis rustica Kohout, 1990
 Polyrhachis rutila Kohout, 2006
 Polyrhachis schenkii Forel, 1886
 Polyrhachis schoopae Forel, 1902
 Polyrhachis schwiedlandi Forel, 1902
 Polyrhachis seducta Kohout, 2013
 Polyrhachis semiaurata Mayr, 1876
 Polyrhachis semiobscura Donisthorpe, 1944
 Polyrhachis semipolita André, 1896
 Polyrhachis senilis Forel, 1902
 Polyrhachis sexspinosa (Latreille, 1802)
 Polyrhachis shattucki Kohout, 2013
 Polyrhachis sidnica Mayr, 1866
 Polyrhachis smithersi Kohout, 2012
 Polyrhachis sokolova Forel, 1902
 Polyrhachis stricta Kohout, 2013
 Polyrhachis tambourinensis Forel, 1915
 Polyrhachis tanami Kohout, 2013
 Polyrhachis templi Forel, 1902
 Polyrhachis tenebra Kohout, 2013
 Polyrhachis terpsichore Forel, 1893
 Polyrhachis thais Forel, 1910
 Polyrhachis thusnelda Forel, 1902
 Polyrhachis trapezoidea Mayr, 1876
 Polyrhachis tubifera Forel, 1902
 Polyrhachis turneri Forel, 1895
 Polyrhachis uncaria Kohout, 2013
 Polyrhachis unicornis Kohout, 2013
 Polyrhachis vermiculosa Mayr, 1876
 Polyrhachis vernoni Kohout, 2013
 Polyrhachis weiri Kohout, 2013
 Polyrhachis yarrabahensis Forel, 1915
 Polyrhachis yorkana Forel, 1915
 Polyrhachis zimmerae Clark, 1941

Ponera 
 Источник:

Prionopelta 
 Источник:

Pristomyrmex 
 Источник:

Probolomyrmex 
 Источник:

Proceratium 
 Источник:

Prolasius 
 Источник:

Pseudolasius 
 Источник:

Pseudoneoponera 
 Источник:

Pseudonotoncus 
 Источник:

Pseudoponera 
 Источник:
 
  — интродуцирован в Австралию

Rhopalomastix 
 Источник:

Rhopalothrix 
 Источник:

Rhytidoponera 
 Источник

Romblonella 
 Источник:

Solenopsis 
 Источник:

 
 
 
 
  — интродуцирован в Австралию
 
  — интродуцирован в Австралию

Sphinctomyrmex 
 Источник:

Stereomyrmex 
 Источник:

Stigmacros 
 Источник:

Stigmatomma 
 Источник:

Strumigenys 
 Источник:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — интродуцирован в Австралию

Syllophopsis 
 Источник:

Tapinoma 
 Источник:
  — интродуцирован в Австралию

Technomyrmex 
 Источник:
  — интродуцирован в Австралию — Black household ant
 
 
 
 
  — интродуцирован в Австралию

Teratomyrmex 
 Источник:

Tetramorium 
 Источник:
 
 
  — интродуцирован в Австралию
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — интродуцирован в Австралию

Tetraponera 
 Источник:

Trichomyrmex 

 Источник:
  — интродуцирован в Австралию

Turneria 
 Источник:

Vollenhovia 
 Источник:

Vombisidris 
 Источник:

Wasmannia 
 Источник:
  — интродуцирован в Австралию

См. также 
 Список видов муравьёв Китая
 Список видов муравьёв Новой Зеландии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ants Down Under — Australian National Insect Collection
 Ants of Northern Australia — Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
 Ants are everywhere — Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
 Ants: Family Formicidae — Australian Museum

Муравьи
Австралия